Xarrinha-preta é o nome comum dado às seguintes espécies:
Etmopterus spinax - peixe da família Etmopteridae
Etmopterus pusillus  - peixe da família Etmopteridae

Desambiguações de animais